K6, K 6  eller K-6 kan syfta på:

AMD K6 – en PC-kompatibel mikroprocessor tillverkad av Advanced Micro Devices.
K 6 – svenskt kavalleriregemente åren 1676–1709, 1709–1927, se Skånska dragonregementet (kavalleri)